Lipnica est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Lipnica, un village situé dans la municipalité de Kakanj, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Lipnica, un village situé sur le territoire de la Ville de Tuzla, dans le canton de Tuzla et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;

en Croatie
Lipnica, une localité située dans la municipalité de Rakovec, comitat de Zagreb ;

 en Pologne
 dans la voïvodie de Basse-Silésie :
 Lipnica, village du powiat de Środa Śląska ;
 Lipnica, village du powiat de Wołów.

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 Lipnica, village du powiat de Słupca ;
 Lipnica, village du powiat de Szamotuły.

 dans d'autres voïvodies :
 Lipnica, village de la voïvodie de Basses-Carpates ;
 Lipnica, village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie ;
 Lipnica, village de la voïvodie de Lublin ;
 Lipnica, village de la voïvodie de Łódź ;
 Lipnica, village de la voïvodie de Poméranie, siège de la gmina de Lipnica ;
 Lipnica, village de la voïvodie de Poméranie occidentale ;
 Lipnica, village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie.
 Lipnica, village de la voïvodie de Sainte-Croix.

en Serbie
Lipnica, un village situé sur le territoire de la Ville de Čačak, district de Moravica ;
Lipnica, un village situé dans la municipalité de Knić, district de Šumadija ;
Lipnica, un village situé sur le territoire de la Ville de Loznica, district de Mačva.